Synnotum är ett släkte av mossdjur. Synnotum ingår i familjen Epistomiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Synnotum